La saison 2006-2007 de l'USM Alger est la  du club en première division du championnat d'Algérie. Engagée en Division 1, en Coupe d'Algérie et en Ligue des champions, l'USM Alger termine  du championnat d'Algérie, et atteint la finale de la Coupe d'Algérie.

Effectif et encadrement 
|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=8 style="background: #F9F9F9" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Attaquants
|-

Compétitions

Championnat d'Algérie

Journées 1 à 15

Journées 16 à 30

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Évolution du classement et des résultats

Coupe d'Algérie

Ligue des champions de la CAF 2007

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles 
(Mis à jour le )

Statistiques des buteurs 

 Total des buts dans le jeu, hors c-s-c.

Notes et références

Liens externes 
 

2006-2007
Alger USM
Football en Algérie en 2006
Football en Algérie en 2007